Métro Paris 01